Where Are You Now () може означати:
Альбоми
 Where Are You Now (Cerrone X) — альбом 1983 року французького музиканта .

Пісні
 - пісня 1991 року австралійського гурту Roxus.
  — пісня 1991 року американського музиканта Клінта Блека.
  — пісня 1989 року американського співака Джиммі Гарнена.
 «» — пісня 1995 року американської співачки Бренді Норвуд.
 «» — пісня 1965 року британських співаків Джекі Трента та Тоні Гетча.
 «Where Are Ü Now» — пісня 2015 року американського гурту Jack Ü та канадського співака Джастіна Бібера.
 «Where Are You Now» — пісня 1983 року гурту Nazareth з альбому Sound Elixir
 «Where Are You Now» — пісня 1993 року співачки Джанет Джексон з альбому Janet
 «Where Are You Now» — пісня 2000 року співачки Брітні Спірс з альбому Oops!... I Did It Again
 «Where Are You Now» — пісня 2003 року співачки Мішель Бранчз альбому Hotel Paper
 «Where Are You Now» — пісня 2009 року гурту Honor Society з альбому Fashionably Late
 «Where Are You Now» — пісня 2012 року гурту Mumford & Sons з альбому Babel
 «Where Are You Now» — пісня 2008 року гурту ItaloBrothers
 «Where Are You Now» — пісня 2013 року гурту Union J з альбому Union J
 «Where Are You Now?» — пісня 2016 року гурту Royal Blood з альбому How Did We Get So Dark?